Огивара — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Огивара, Кэндзи (род. 1969) — японский двоеборец, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный победитель Кубка мира по двоеборью.
 Огивара, Цугихару (род. 1969) — японский двоеборец, чемпион мира 1995 года, участник зимних Олимпийских игр 1998 года.